Coudert est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Couderc (1770-1852), personnalité politique française ;
 Thérèse Couderc (1805-1885), religieuse et sainte française ;
 Georges Couderc (1850-1928), ingénieur agronome et viticulteur français ;
 Joseph Couderc (1852-1917), personnalité politique française ;
 Alfred Couderc (1882-1968), évêque français ;
 Pierre Couderc (1896-1966), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Paul Couderc (1899-1991), astronome français ;
 Paul Couderc (1996-), sportif français de VTT slopestyle et freeride ;
 Gabriel Couderc (1905-1994) peintre français ;
 Simone Couderc (1911-2005), cantatrice française ;
 Roger Couderc (1918-1984), journaliste sportif français ;
 Pierre Couderc (1919-1989), personnalité politique française ;
 Raymond Couderc (1946-), personnalité politique française ;
 Anne-Marie Couderc (1950-), personnalité politique française ;
 Nicole Couderc (196.-), femme de lettres française ;
 Frédéric Couderc (1965-), écrivain français ;
 Céline Couderc (1983-), nageuse française.

Société 
 Distillerie Louis Couderc (1908-), entreprise française à Aurillac.

Titres 

 La Veuve Couderc (1942), roman policier de Georges Simenon ;
 La Veuve Couderc (1971), film de Pierre Granier-Deferre.

Autres 
 Couderc 3309, cépage français.
 Couderc, petit espace agricole enclos à usage codifié dans les régions françaises de tradition occitane.

Patronyme français
Patronyme corrézien
Patronyme occitan